Семён Па́влович Папудогло (? — не ранее 1920) — ломжинский губернатор в 1909—1917 годах, тайный советник.

Биография 
Из дворян. Среднее образование получил в Одесской частной гимназии Ставилло.

В 1876 году окончил юридический факультет Новороссийского университета и поступил на государственную службу.

Чины: статский советник (1895), действительный статский советник (1901), тайный советник (1911).

В 1889 году перешел на службу в Привислинский край. Занимал должности младшего, а затем старшего делопроизводителя в канцелярии варшавского генерал-губернатора. Был плоцким (1898—1908) и варшавским (1908—1909) вице-губернатором, а затем  ломжинским губернатором (1909—1917).

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, служил по ведомству министерства внутренних дел во ВСЮР. Летом 1920 года — в Константинополе, на острове Лемнос и в Сербии.

Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат на Ольге Николаевне Папудогло.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст.;
 Орден Святого Станислава 2-й ст.;
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1892);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1897);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1903);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1906);
 Высочайшая благодарность (1912);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1913);

 тёмно-бронзовая медаль «В память Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг.»

Источники 
 Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1874—75 академический год. — Одесса, 1875. — С. 40.
 Памятная книжка Варшавской губернии на 1890 год. — Варшава, 1889. — С. 42.
 Памятная книжка Келецкой губернии на 1892 год. — Кельцы, 1892. — С. 65.
 Памятная книжка Варшавской губернии на 1894 год. — Варшава, 1894. — С. 22.
 Памятная книжка Люблинской губернии на 1898 год. — Люблин, 1898. — С. 26.
 Памятная книжка Плоцкой губернии на 1899 год. — Плоцк, 1899. — СС. 6, 172.
 Памятная книжка Плоцкой губернии на 1907 год. — Плоцк, 1907. — С. 2.
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 1045.
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 514.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква П.

Выпускники юридического факультета Императорского Новороссийского университета
Плоцкие вице-губернаторы
Варшавские вице-губернаторы
Ломжинские губернаторы
Тайные советники
Участники Крымской эвакуации